La lecture, action de lire, peut avoir plusieurs sens plus spécifiques :

Actions 
 Lecture devant une chambre du Parlement, en droit constitutionnel.
 Lecture publique, activité.
 Lecture publique.
 Lecture labiale (ou lecture sur les lèvres).

Exégèse 
 Lecture de la Torah.
 Lecture du shema.
 Lectures du Coran.

Arts 
 .
 Lecture performée.